ВОФ — аббревиатура названий двух филателистических организаций, существовавших в РСФСР и СССР.
 Всероссийское общество филателистов — филателистическая организация, объединявшая коллекционеров РСФСР и ряда союзных республик. Была создана в 1923 году, в конце 1930-х годов фактически прекратила свою деятельность.
 Всесоюзное общество филателистов — добровольная культурно-просветительная организация, объединявшая филателистические организации и филателистов в СССР. Основано в 1966 году и преобразовано в Союз филателистов России в 1992 году.